Калева ():
 Калева — восточная часть города Тампере в Финляндии.
 Церковь Калева — лютеранская церковь, расположенная в Тампере.
  — посёлок в штате Мичиган (США), основанный финскими поселенцами.
  — финская ежедневная газета, основанная в 1899 году.
 Калева — река в Архангельской области, приток Юлы (бассейн Пинеги).
 «Калева» — финский самолёт, сбитый советскими ВВС в 1940 году.